Безвідходна технологія
 Високі технології
 Інформаційні технології
 Технологія — майстерність, техніка.